Tadeusz Łączyński (1913–1988) – polski duchowny katolicki 
 Tadeusz Łączyński (1936–2010) – polski dziennikarz